Драгомир Мршич (; род. 2 октября 1969 года, Приедор, регион Приедор, Босния и Герцеговина, Югославия) — шведский актёр и продюсер сербского происхождения. Имеет прозвище Гаго (Gago).

Биография 
Драгомир Мршич ещё ребёнком переехал со своей семьёй в Швецию. Они поселились в районе Фиттия в коммуне Ботчюрка, где и рос Драгомир. В 1987 году 18-летний юноша стал чемпионон по тхэквондо.

В 1990 году Мршич вместе с Лиамом Норбергом и ещё несколькими людьми совершили ограбление банка. Впоследствии Драгомир был пойман и приговорён к трём с половиной годам лишения свободы. С 2000—2004 годы Мршич был тренером в Олимпийском комитете Швеции.

С 2004 года он работает тренером в тренажёрном зале «Extreme Training».

Карьера 
С 2006 года Драгомир начал карьеру в кино. Сыграв первую роль в фильме «Выход» (Exit), Мрсич принял участие в фильмах: «Шальные деньги», «Шальные деньги: Стокгольмский нуар» и «Грань будущего». В последнем из них он играл одну из главных ролей вместе с Томом Крузом.

Озвучил и стал прототипом внешности для персонажа Драган в игре Payday 2.

Личная жизнь 
В 1992 году Драгомир Мршич встретился с Изабель Алонсо, которая тоже является тренером. У них есть сын и дочь.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Драгомир Мрсич на сайте КиноПоиск
 Dragomir Mrsic / Extreme Training

Актёры Швеции
Актёры XXI века
Продюсеры Швеции
Родившиеся в Приедоре
Родившиеся в Югославии
Иммигрировавшие в Швецию из Югославии
Тхэквондисты Швеции